Durchbruchspannung bezeichnet eine elektrische Spannung mit folgenden Bedeutungen:
 Allgemein die Überschreitung der dielektrischen Durchbruchspannung; im Speziellen bei Gasentladungsröhren die Spannung, bei der das neutrale Gas schlagartig leitend wird; siehe Durchschlagsfestigkeit.
 Bei Halbleiterbauelementen ist die Durchbruchspannung die Sperrspannung einer bestimmten Größe, bei deren Überschreiten der Sperrstrom stark ansteigt, siehe Diode#Durchbruch.